Видава () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ласкский повят, Лодзинское воеводство. Население — 8078 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бжикув
 Хоцив
 Хрусты
 Хшонстава
 Домброва-Видавска
 Дембина
 Горынь
 Грабове
 Гурки-Грабиньске
 Изыдорув
 Юзефув
 Кленч
 Коцина
 Кожень
 Конты
 Лигота
 Лазув
 Охле
 Осечно
 Патоки
 Подгуже
 Рестажев-Цментарны
 Рестажев-Сьродковы
 Рогозьно
 Руда
 Сарнув
 Северынув
 Семехув
 Сверчув
 Видава
 Велька-Весь
 Винцентув
 Витольдув
 Воля-Клещова
 Заблоце
 Завады
 Завады-Колёня
 Зборув

Прочие поселения 
 Ляс-Завадзки
 Люцьянув
 Рачинув

Соседние гмины 
 Гмина Буженин
 Гмина Конопница
 Гмина Русец
 Гмина Сендзеёвице
 Гмина Щерцув
 Гмина Заполице
 Гмина Зелюв

Персоналии 
 Видавский, Валентин

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Лодзинского воеводства